Крамское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Крамское — село в Фёдоровском районе Костанайской области.

Россия 
 Крамское — деревня в Куркинском районе Тульской области.